Александр Владимирович Антипов  (25 апреля 1989, Краснотурьинск) — российский хоккеист с мячом, полузащитник клуба СКА-Нефтяник (Хабаровск), мастер спорта России.

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом в Краснотурьинске. В составе «Маяка» провел 2 сезона. 
Пять сезонов (2009—2013) провел в кемеровском «Кузбассе». 
После чего девять сезонов выступал за хабаровский СКА-Нефтяник. 
С сезона 2022/23 выступает за Байкал-Энергию. 
Неоднократно привлекался в сборную. 

1-ый мяч забил 4 марта 2008 года в домашнем матче с командой Строитель (Сыктывкар) на 59 минуте без ассистента. 
50-ый мяч забил в 281 игре 16 февраля 2017 года в домашнем матче с московским Динамо на 51 минуте с передачи Рязанцева. 
100-ый мяч забил в 398 игре 15 декабря 2020 года в выездном матче с Уральским трубником на 48 минуте.с передачи Евгения Корева. 

В кубке Мира принимал участие в 11 турнирах (2009-2019) - 42 игры, 11 мячей, 7 передач. 
В суперкубке России принимал участие 6 раз - 6 игр, 4 мяча, 2 передачи.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (4) - 2017, 2018, 2019, 2020. 
 Серебряный призёр чемпионата России (1) - 2009. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3) - 2010, 2016, 2021. 
 Обладатель Кубка России (4) - 2014, 2016, 2017, 2018. 
 Финалист Кубка России (2) - 2015, 2020. 
 Третий призёр кубка России (1) - 2008. 
 Обладатель Суперкубка России (5) - 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21. 
 Финалист Суперкубка России (1) - 2017/18. 

 клубные (международные):

 Финалист кубка Мира (1) - 2019. 

 в составе сборной России:

 Серебряный призёр чемпионата мира (1) - 2017. 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (1) - 2008. 
 Победитель Турнира четырех наций (1) - 2016.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 15 / 15 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 87 играх 
по 2 мяча забивал в 13 играх 
по 3 мяча забивал в 5 играх 
Свои 128 мячей забросил в 105 играх, в 371 игре мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 27 играх 
по 2 мяча забивал в 9 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 

Свои 54 мяча забросил в 39 играх, в 98 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 14 матчей / 4 мяча;   9 побед, 1 ничья, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ФХМР
 профиль на сайте СКА-Нефтяник
 профиль на сайте Байкал-Энергия 
 профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»